KRC Borgerhout was een Belgische voetbalclub uit Borgerhout in Antwerpen. De club was bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 84. Borgerhout speelde drie decennia in de nationale voetbalreeksen, alvorens hij in 1960 zou opgaan in een fusie met Tubantia FAC tot K. Tubantia Borgerhout FC onder het stamnummer 64 van Tubantia.

Geschiedenis

De club ontstond op 1 december 1911 door stichters Arthur Stevens en Georges De Hasque als Fraternitas Sportkring, dat zich aansloot bij het Katholiek Sportverbond, een met de Belgische Voetbalbond concurrerende bond. In de zomer van 1919 vroeg men de aansluiting aan bij de KBVB, en op 25 januari 1920 sloot men zich officieel aan bij de Belgische Voetbalbond, en begon in afdeling III, het vierde level.Het seizoen erna speelt Fraternitas SK in de afdeling II wat het derde niveau betekende en startte de tweede ploeg in afdeling III en het seizoen erna 1921-1922 met een derde ploeg in afdeling IV.

Op 13 april 1923 ging men samen met de lokale Borgerhoutsche Football Club, dat op 1 januari 1916 aansluiting verkreeg bij de Belgische voetbalbond, en werd de clubnaam Borgerhoutsche SK. 
In 1928 speelde de club in de Derde Klasse, na enkele seizoen speelde men vanaf 1931 zelfs in Tweede Klasse. In deze reeks zou de club in 1932 het gezelschap krijgen van dorpsgenoot Tubantia, dat uit Eerste Klasse was gedegradeerd. 

In 1933 ging men samen met Racing Club Anvers-Deurne (stamnummer 29) en werd de naam RC Borgerhout. Ondertussen had men toch wel al wat talent in de rangen lopen die later in Eerste Klasse gingen voetballen waaronder Jules Diels, Richard Gedopt en Albert Caerts, en anderen die in de Tweede Klasse bleven voetballen Pieter Gaeters (FC Renaisien), Rik Morel (AA Termondoise en Charleroi SC) en Mon Dockx (Charleroi SC). 
In 1933-1934 eindigde Borgerhout nog tweede in z'n reeks, met evenveel punten als Tubantia, maar na reekswinnaar Berchem Sport. Het seizoen daarna werd Borgerhout echter 14de en laatste, en zakte uiteindelijk weg naar de bevorderingsreeksen (eerst het derde, later het vierde niveau).

In 1937 werd men koninklijk en werd de naam KRC Borgerhout.

Uiteindelijk zou de club in 1960 de fusie aangaan met Tubantia FAC. Het stamnummer 84 van Borgerhout werd geschrapt; de nieuwe fusieclub, K. Tubantia Borgerhout FC, speelde verder onder het stamnummer 64 van Tubantia.

Erelijst 

Individuele trofeeën
Verschillende spelers behaalden een trofee toen ze voor de club speelden:
Belgische Topscorer Tweede Klasse (1)
 1935 (Pieter Gaeters)

Resultaten

Zie ook
 Tubantia Borgerhout

Voetbalclub in Antwerpen (stad)
Sport in Borgerhout